

Cinema 
Donna di lusso (Le Voleur) – film del 1933 diretto da Maurice Tourneur
Il ladro di Parigi (Le Voleur) – film del 1967 diretto da Louis Malle

Letteratura 
Il ladro (Le Voleur) – racconto di Guy de Maupassant del 1882
Il ladro (Le Voleur) – romanzo di Georges Darien del 1897